Ostrów Mazowiecka – miasto w województwie mazowieckim, siedziba powiatu ostrowskiego oraz gminy Ostrów Mazowiecka
 Ostrów Mazowiecka – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim
 Ostrów Mazowiecka – stacja kolejowa w mieście Ostrów Mazowiecka, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Ostrów Mazowiecka - Chrystusa Dobrego Pasterza, Dekanat Ostrów Mazowiecka - Wniebowzięcia NMP, Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy, Obwód Ostrów Mazowiecka AK, Ostrów Mazowiecka Miasto, Powiat ostrowski